La morte di Daniele Franceschi è stato un caso di cronaca nera italiana e francese. Il trentaseienne Daniele Franceschi, carpentiere di Viareggio, sposato, separato e padre di una bambina di 9 anni, morì il 25 agosto 2010 nella città francese di Grasse durante la custodia cautelare. Tale fatto ha dato origine a un celebre caso di cronaca giudiziaria che ha coinvolto alcuni agenti di polizia penitenziaria, alcuni medici e infermieri dell'ospedale di Grasse e il vertice amministrativo della struttura.

I fatti 
A marzo 2010 Franceschi si reca in vacanza in Costa Azzurra con alcuni amici. Il gruppo aveva deciso di trascorrere una serata al casinò di Cannes ma al momento del pagamento, gli addetti di cassa si accorgono di anomalie nella carta di credito di Franceschi e chiamano la gendarmeria che procede all'arresto dell'uomo con l’accusa di falsificazione e uso improprio di carta di credito.
Nel corso dei mesi di detenzione, senza processo, Franceschi scrive alcune lettere alla famiglia nelle quali accusa maltrattamenti subiti in carcere, poi confermati anche da alcune testimonianze, e dichiara di avere problemi di salute per i quali non viene adeguatamente curato.
Franceschi contrae un virus poco dopo il suo arresto e a giugno ha febbre fino a 41 °C. Il 25 agosto 2010, dopo alcuni giorni di malori e dolori toracici, l'uomo accusa un forte dolore al petto intorno alle 13.30. Sottoposto ad elettrocardiogramma, viene riportato nella sua cella, da solo, dove troverà la morte per arresto cardiaco alle 17.30.
I familiari saranno avvertiti dopo tre giorni.

Le indagini 
Grazie all'intervento del console generale di Nizza, Agostino Alciator Chiesa, la madre di Franceschi, Cira Antignano, poté vedere il figlio prima dell'autopsia riscontrando segni sul volto che ritenne riconducibili a violenze. L'autopsia fu condotta all'ospedale Pasteur di Nizza e non fu consentito al medico legale della famiglia di partecipare.
Cira Antignano depositò anche una denuncia presso la Procura di Lucca. In tal modo, il corpo del giovane fu spedito in Italia per una seconda autopsia, ma arrivò in avanzato stato di decomposizione e privo di numerosi organi interni, mai più ritrovati, nonostante le numerose richieste italiane..
Al termine delle indagini vengono rinviati a giudizio un medico e due infermiere per homicide involontaire, reato equivalente all'omicidio colposo.

Le sentenze

Primo grado 
In primo grado il Tribunale di Grasse condannò il medico Jean Paul Estrade e per l’infermiera Stephanie Colonna sono stati condannati a dodici mesi di interdizione dalla professione e altrettanti di reclusione, con pena sospesa. L’altra infermiera rinviata a giudizio, Françoise Boselli, per la quale il pubblico ministero aveva chiesto 6 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa, fu assolta, così come l’ospedale di Grasse rappresentato dal suo direttore Frédéric Limousy..

Secondo grado 
Il tribunale d'appello di Aix en Provence ribaltò la sentenza di primo grado assolvendo l'infermiera Stephanie Colonna.

Impatto sull'opinione pubblica 
Grazie all'attivismo della madre, Cira Antignano, che si è mobilitata presso le autorità e personalità italiane e francesi, questo caso ha avuto notevole visibilità. La donna inoltre manifestò davanti al carcere di Grasse nel 2010, venendo arrestata e malmenata dalla polizia francese, con conseguente rottura di tre costole.

Note

Voci correlate 
 Brutalità poliziesca
 Cronaca nera
 Polizia penitenziaria

Processi
Morti nelle carceri francesi
Eventi del 2010